T13, T 13 oder T-13 steht für:

 T 13, Torpedoboot der Kriegsmarine, siehe Torpedoboot 1937
 T13 (Panzer), belgischer Panzer
 T13 (Standardisierungsgremium), Standardisierungsgremium
 T13, Startklasse im Behindertensport, siehe B3 (Paralympics)
 Typ 13, dreipolige Steckdose mit Schutzkragen, siehe SN 441011
 Sojus T-13, Missionsbezeichnung für den Flug eines sowjetischen Raumschiffs

Siehe auch:
 Preußische T 13, Bauarten von Tenderlokomotiven

Abkürzung